Kokko peut faire référence à :
 Kokko, un village de Birmanie. 
 Aleksandr Kokko (né en 1987), footballeur finlandais.
 Hanna Kokko (née en 1971), biologiste et écologue finlandaise.
 Petri Kokko (née en 1966), patineur artistique finlandais.
 Yrjö Kokko (1903-1977), écrivain et vétérinaire finlandais.

 Kokkō Sōma (1876–1955), entrepreneuse, philanthrope, mécène d'artistes et partisane du pan-asianisme

Voir aussi 

Yánnis Kókkos

Homonymie de patronyme